Соревнования мужчин в плавании в эстафете 4×100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 года проводились в бассейне спорткомплекса «Форо Италико» в Риме 26 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 26 июля в 12:48 по местному времени (UTC+2), финал проводился в тот же день.

В финале сборная США установила рекорд чемпионатов мира, сборная России установила национальный рекорд, сборная Бразилии — рекорд Южной Америки, а сборная ЮАР — рекорд Африки.

Медалисты

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка
 Результаты 

4×100 м, вольный стиль, мужчины